Дива Тейшейра Мендес Абалада (;  — ) — бразильский музыкальный педагог.

Окончила Национальную школу музыки как пианистка (1953), затем получила вокальное образование (в том числе под руководством Эйтора Вила-Лобоса). С 1975 г. преподавала вокал в Национальной школе музыки, из её учеников наиболее известен тенор Жозе Пауло Бернардес. В начале 1980-х гг. заместитель директора, в 1985—1989 гг. директор. Основательница (1982) и первый президент Бразильской ассоциации музыкальных школ (ABEMUS).

Ссылки 
 Биография на сайте Школы музыки Федерального университета Рио-де-Жанейро

Музыкальные педагоги Бразилии